

Persone 
 Georg Ertl (1901-1968) – calciatore tedesco
 Gerhard Ertl (1936) – fisico tedesco
 Harald Ertl (1948-1982) – pilota automobilistico e giornalista austriaco
 Martina Ertl (1973) – sciatrice tedesca
 Andreas Ertl (1975) – sciatore tedesco

Geografia

Austria 
 Ertl – comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)